Bernard Fort, (né en 1954) est un compositeur de musique électroacoustique
 Bernard Fort est un astrophysicien français

Voir aussi